Басыров () ― башкирская и татарская фамилия.

Известные носители 
 Басыров, Асхат Гиниятович (1927—2012) — советский нефтяник, лауреат Государственной премии СССР (1977).
 Басыров, Валерий Магафурович (род. 1947) — советский, украинский, российский поэт, прозаик, переводчик, журналист, книгоиздатель, Заслуженный деятель искусств Республики Крым (2020).
 Басыров, Гариф Шарипович (1944—2004) — российский художник.
 Басыров, Георгий Васильевич (1925—2009) — полный кавалер ордена Славы.
 Басыров, Зильфат Рауфович (1927—2000) — советский скульптор, народный художник Башкирской АССР.
 Басыров, Марат Ринатович (1973—2016) — российский писатель, прозаик.